Marina Mercante puede hacer referencia a las marinas mercantes de diferentes países, que incluyen:
 a la Marina Mercante (Argentina);
 a la Marina Mercante (Chile);
 a la Marina mercante británica;
 a la Marina Mercante española;
 a la Marina Mercante (Uruguay); o
 a la Marina Mercante Venezolana.